Kovács Olivér (Marcali, 1990. december 22. –) magyar labdarúgó, középpályás. Jelenleg a Dorogi FC játékosa.

Jegyzetek

Források 
HLSZ 

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Marcaliak
1990-ben született személyek
A Marcali labdarúgói
Élő személyek
A Dorogi FC labdarúgói